Молчановский, Андрей Петрович (род. 1971) — российский скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств (2019).
 Молчановский, Никандр Васильевич (1856—1905) — российский историк.
 Афанасий (Молчановский) (Яков Афанасьевич Молчановский; 1887—1938) — епископ Русской православной церкви.
 Молчановский, Виктор Васильевич (1951—2019) — российский филолог-русист, доктор педагогических наук, профессор, преподаватель Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина.

Топоним 
 Молчановский — посёлок, Пичаевский район, Тамбовская область, Россия

См. также 
 Молчановский район
 Молчановский сельсовет
 Молчановское

Примечания